2 miejscowości w Polsce: 
 Nepomucenów – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Budziszewice 
 Nepomucenów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. krotoszyńskim, w gminie Kobylin